Ausrufung der Republik bezeichnet:

 Ausrufung der Republik in Deutschland, am 9. November 1918 in Berlin
 Ausrufung der Republik Deutschösterreich, am 12. November 1918 in Wien